Navarra – provincia della Spagna
 Regno di Navarra – antico stato spagnolo
 Navarra – vino

Persone
 André Navarra – violoncellista francese
 Andrea Navarra – pilota automobilistico italiano di rally
 Antonio Navarra – giurista italiano
 Michele Navarra – medico e criminale italiano
 Mosè Navarra – ex tennista italiano
 Nino Navarra – poeta e scrittore italiano
 Ottavio Navarra – politico italiano